Faverges, ancienne commune française de l'Isère
 Faverges, commune française de la Haute-Savoie
 Château de Faverges
 Pays de Faverges
 Canton de Faverges
 Communauté de communes du pays de Faverges
 Faverges-de-la-Tour (Isère)
 Faverges-lès-Saint-Hymetière, ancienne commune réunie à celle de Lavans-sur-Valouse en 1823 (Jura])
 Faverges-lès-Charnod, ancienne commune réunie à celle de Villeneuve-lès-Charnod en 1821 (Jura)